Primo appuntamento – film del 1941 diretto da Henri Decoin
 Primo appuntamento – programma televisivo
 Primo appuntamento – singolo di Gigi D'Alessio del 2006